Rhodopis kan syfta på:

 Rhodopis (djur) – ett släkte fåglar
 Rhodopis (hetär) –  en grekisk hetär under antiken
 Rhodopis (växter) – ett släkte av växter